Studnia Mojżesza – studnia znajdująca się na terenie Klasztoru Świętej Katarzyny w Egipcie
 Studnia Mojżesza (Patriarchów) – studnia znajdująca się w Dijon, na terenie dawnej kartuzji w Champmol, dzieło Clausa Slutera